Натуральне число 1277
 1277 рік до нашої ери
 1277 рік нашої ери